Antoine de La Panouse (? - 1473), évêque de Mende et comte de Gévaudan (France) de 1468 à 1473.
Antoine de La Panouse (1914 - 2006), homme d'affaires français, créateur du parc animalier de Thoiry.